Cottingham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cottingham, East Riding of Yorkshire, ort, England, 
 Cottingham, Northamptonshire, ort, England,